Paris Saint-Germain Féminines (PSG) är en fransk fotbollsklubb, bildad år 1991, som spelar i den högsta serien i Frankrike. Klubbens status har växt de senaste åren och säsongen 2014/2015 spelade PSG final i Uefa Women's Champions League mot 1. FFC Frankfurt. Säsongen 2016/2017 tog laget sig också till final där det blev förlust efter straffläggning mot den franska konkurrenten Lyon.

Hanna Glas, Kosovare Asllani, Emma Berglund, Caroline Seger och Lisa Dahlkvist är svenskar som tidigare har spelat i klubben.

Spelare

Meriter

Feminine 1 Division

Resultat

Uefa Women's Champions League

Resultat

Rekord 

Största vinst på hemmaplan:

9-0 PSG - Olimpia Cluj (2015-10-14, sextondelsfinal)

Största vinst på bortaplan:

0-6 Olimpia Cluj - PSG (2015-10-08, sextondelsfinal)

Största förlust på hemmaplan:

1-2 PSG - Vfl Wolfsburg (2015-04-26, semifinal)

Största förlust på bortaplan:

7-0 Lyon - PSG (2016-04-24, semifinal)

Referenser 

Fotbollsklubbar i Frankrike
Sportklubbar bildade 1991
Paris Saint-Germain FC